Archiduque Maximiliano de Austria (Wiener Neustadt, 12 de octubre de 1558 - Viena, 2 de noviembre de 1618) fue un archiduque austriaco.

Biografía 
Hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano II y de la infanta española María de Austria y Portugal.

A partir de 1585, fue designado Gran Maestre de la Orden Teutónica y administrador de Prusia. En 1587, tras la muerte de Esteban I Báthory, fue candidato a rey de Polonia. Su candidatura tuvo como contrapeso la de Segismundo Vasa, que resultó ser la ganadora de la elección el 19 de agosto de 1587. En respuesta, Maximiliano llevó a tierras polacas un ejército, en un intento por imponerse como nuevo monarca. Luego de una corta guerra, la Guerra de Sucesión Polaca, sus tropas fueron derrotadas por Juan Zamoyski, fiel a Segismundo, en la batalla de Byczyna y Maximiliano fue encarcelado. Su liberación fue realizada gracias a la intervención del papa Sixto V. En 1589, renunció formalmente a sus pretensiones sobre el trono polaco.

De 1583 a 1595 fue gobernador de Austria Interior, y a partir de 1612, del Tirol, donde impulsó fuertemente la contrarreforma y promovió al archiduque Fernando de Habsburgo para que fuese electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Véase también 

 Guerra de Sucesión Polaca (1587-1588)

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Grandes maestres de la Orden Teutónica

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Nacidos en Wiener Neustadt
Fallecidos en Viena